A libanoni labdarúgó-válogatott (becenevükön: Cédrusok) Libanon nemzeti csapata, melyet a libanoni labdarúgó-szövetség (arabul: الاتحاد اللبناني لكرة القدم, magyar átírásban: Ittihád al-Libnáni li-Kurat al-Kadam) irányít. A csapat még nem jutott ki egyetlen labdarúgó-világbajnokságra sem.

Világbajnoki szereplés

Ázsia-kupa-szereplés

Mérkőzések

Korábbi mérkőzések 

Korábbi mérkőzések

Következő mérkőzések

A válogatott szövetségi kapitányai

További információk 
 Libanon a FIFA.com-on

Jegyzetek 

Ázsiai labdarúgó-válogatottak
Labdarugovalogatott